Филес — фамилия.

Известные носители 
 Алексей Филес (?—1265) — византийский государственный деятель.
 Феодор Филес (?—1255) — византийский государственный деятель и дипломат.